Дискография британского синти-поп дуэта Hurts состоит из трёх студийных альбомов, одного мини-альбома, четырнадцати синглов и пятнадцати видеоклипов.

В 2010 году Hurts выпустили свой первый студийный альбом Happiness, дебютировавший на четвёртой позиции UK Albums Chart. Диск разошёлся по миру тиражом свыше двух миллионов экземпляров; в 2011 году Британская ассоциация производителей фонограмм присвоила ему статус золотого. В 2013 году вышел второй полноформатник, Exile, добравшийся до девятой строчки хит-парада альбомов Великобритании. В первую неделю после релиза было продано сорок пять тысяч копий альбома. В 2015 году вышел третий лонгплей Surrender.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Синглы при участии Hurts

Видеоклипы

Прочие появления

Песни при участии Hurts

Ремиксы

Участие в саундтреках 
В данный список включены песни, вошедшие только в официальные саундтреки. Полный список песен находится здесь.

Кавер-версии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Hurts
Hurts
Hurts
Hurts